Een aantal synthesizers van Roland Corporation:
 Roland Juno-6 (1982)
 Roland Juno-60 (1983)
 Roland Juno-106 (1984)
 Roland Alpha Juno (1985)
 Roland Juno-D (2005)
 Roland Juno-G (2006)
 Roland Juno-Stage (2008)
 Roland Juno-Di (2009)
 Roland JU-06 (2015)
 Roland Juno-DS (2015)